Маросейка — улица в Москве.
 Маросейка — нереализованная станция метро в Москве, она же «Хмельницкая», «Ильинские Ворота» или «Китай-город-3».
 Маросейка — издательство в Москве.